Lukov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lukov (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Lukov (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Lukov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Lukov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar